Бад-Киссинген 1980 — международный шахматный турнир проходивший с 2 по 10 февраля 1980 года в Бад-Киссинген.

Таблица

Литература 
 Шахматный бюллетень. 1980. № 6. С. 185.

Шахматные турниры в Германии
Спортивные соревнования в Баварии
Спорт в Бад-Киссингене
Февраль 1980 года
1980 год в шахматах